Ramapuram kan syfta på följande platser:

Indien 

 Ramāpuram, ort, Andhra Pradesh, Kurnool, 
 Rāmāpuram, ort, Andhra Pradesh, Chittoor, 

Robotskapade Indienförgreningar